De UMMC Cup 2018 was een basketbaltoernooi in Europa die in Jekaterinenburg tussen 24 september 2018 en 26 september 2018 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Women namen deel aan dit toernooi - UMMC Jekaterinenburg, Nadezjda Orenburg, A3 Basket en Sopron Basket. UMMC won het goud op het einde.

Eindklassering 

UMMC Cup